

Musica
 Piroli – componente di alcuni strumenti musicali cordofoni che ne permette l'accordatura

Persone
 Piroli – cognome italiano
 Giuseppe Piroli – politico italiano
 Tommaso Piroli – incisore e editore italiano
 Valentina Piroli – cestista italiana